Еле́на Влади́мировна Ле́бедева () — советская и российская балерина. Солистка балета Нижегородского театра драмы имени М. Горького. Заслуженная артистка Российской Федерации (1993). Вдова балетного танцовщика Сергея Цветкова.

Биография 
Елена Владимировна Лебедева родилась 10 января 1967 года в посёлке Деденево Дмитровского района Московской области.

В 1985 году окончила Пермское хореографское училище (педагоги Л. Г. Уланова и К. Есаулова), с того же года стала работать в Горьковском театре (ныне Нижегородский театр драмы имени М. Горького).

Первой партией Елены стала Маша («Метель», 1986, балетмейстер — А. Г. Бадрак). Другие партии включают в себя Катерину («Каменный цветок»), Жизель и Мирту («Жизель», 26 марта 2001), Зарему, Одетту-Одиллию, Эгину, Китри; Фею («Золушка»), Маша («Дубровский»), Лиза; Маша («Щелкунчик»), Джульетта; Параша («Медный всадник»). В 1990 году Елена Лебедева окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа (педагогом была Р. С. Стручкова).

В 1990 году стала лауреатом Всероссийского конкурса артистов балета «Арабеск-90», проходившего в Перми.

В 1993 году Елене Владимировне Лебедевой было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Оценка 
Критики писали о Елене Владимировне Лебедевой и её роли Маши в «Метели» следующее: «Зарема молодой танцовшицы Елены Лебедевой буквально потрясла. Балерина наделила свою героиню таким душевным темпераментом, наполнила танец таким самозабвением, что все его незамысловатые "па" словно обрушили на зрителя шквал чувств».

В журнале «Балет» дуэт в лице Елены Лебедевой и Сергея Цветкова отмечался как «одна из лучших лирико-романтических пар последнего десятилетия на балетной сцене» России.

Примечания

Литература 
 Чуянов С. П. Alma Mater нижегородского балета / С. П. Чуянов; [фот. В. Шохина]. — Нижний Новгород : Светлояр, 1992. — 32, [3] с. : ил.

Ссылки 
 

Артисты балета СССР
Артисты балета России